Imi  peut désigner :
 Imi, ville d'Éthiopie ;
 Imi, mère du roi du Moyen-Empire égyptien Montouhotep  ;
 Imi, roi de l'Empire d'Akkad au .

voir aussi 
 IMI.